Mejorada del Campo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Mejorada del Campo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mejorada del Campo är huvudsakligen platt, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Mejorada del Campo. Runt Mejorada del Campo är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Madrid,  km väster om Mejorada del Campo. Trakten runt Mejorada del Campo består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid